Daniele Lazzarin (1982) in arte Danti – rapper italiano dei Two Fingerz e youtuber
 Ilenia Lazzarin (1982) – attrice italiana